Labyrinth může být:

 Labyrinth (hudební skupina) – italská metalová skupina
 Labyrinth (album, Labyrinth) – její album z roku 2003
 Labyrinth (album, David Bowie) – album Davida Bowieho z roku 1986
 Labyrinth (album, Juno Reactor) – album skupiny Juno Reactor z roku 2004
 Labyrinth (album, Blutengel) – album skupiny Blutengel z roku 2007
 Labyrinth (opera) (Labyrint) – opera Giana Carla Menottiho
 Into the Labyrinth – album skupiny Dead Can Dance z roku 1993

Související články 
 Labyrint (rozcestník)